Маркоолио или Маркулио (), настоящее имя Марко Кристиан Лехтосало (, родился 1 января 1975 в Лахти) — шведский певец, актёр и телеведущий финского происхождения. Свой псевдоним он взял в честь своего имени и американского рэпера Coolio.

Биография

Музыкальная карьера 
Уроженец Финляндии. В возрасте шести месяцев переехал с семьёй в Швецию, в Орминге (пригород Стокгольма). Окончил там среднюю школу, служил в армии снайпером в финском Таммисаари. Вернулся после воинской службы в Швецию и случайно попался продюсерам в поезде, когда развлекал пассажиров поезда в Стокгольме своим рэпом. Так Маркоолио и начал свою карьеру, выпустив девять альбомов.

Маркоолио известен благодаря юмористическим песням на тему вечеринок, девушек и распития спиртного. Выделяются «Sommar och sol» (), «Vi drar till fjällen» (), «Sola och bada i Piña Colada» (). Также он пишет песни на тему обычной жизни человека: «Åka Pendeltåg» (), «Värsta schlagern» (); а также посвящает песни своей исторической родине — «Drömmen om Finland» () и «Jag orkar inte mer» ().

Участвовал в Melodifestivalen 2009, борясь за поездку на Евровидение-2009, но не преодолел стадию полуфинала.

Кино и телевидение 
Маркоолио является лауреатом множества премий, в том числе является лучшим артистом года по версии зрителей шведской версии телеканала Nickelodeon. На шведском телеканале TV4 он ведёт шоу талантов «Talang». Снимался в ситкомах «Doktor Mugg» () и «Hem till Midgård» (). Победитель шведской версии шоу «Танцы со звёздами» 2013 года (в паре с ).

Бизнес 
Маркоолио является владельцем ночного клуба и входит в совет директоров британской компании Netgames Holdings, владея 3,3% акций предприятия.

Футбол 
Маркоолио является одним из известнейших фанатов сборной Швеции по футболу. В 2008 году Маркоолио накануне чемпионата Европы записал песню в поддержку сборной Швеции «Sverige, Det Bästa På Vår Jord» (), в которую даже вставил фрагменты гимна Швеции. 19 ноября 2013 Маркоолио в преддверии матча за выход на чемпионат мира против Португалии, стремясь поддержать шведскую команду и навредить португальцам, даже устроил в 7:15 утра концерт под окнами гостиницы вместе с радиостанцией RIX FM, подняв большой шум.

Семья 
Супруга: Джессика Вестергорд. Трое детей (сын  Мелькер и дочери Моа и Майкен).

Дискография 
 Sticker hårt (1998)
 Dikter från ett hjärta (1999)
 Tjock och lycklig (2001)
 I skuggan av mig själv (2003)
 Suomessa Syntynyt (2004)
 Värsta plattan (2007)
 Jag är konst (2008)
 Jag är Markoolio (2012)

См. также 
 Clawfinger
 Дискотека Авария

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Швеции
Актёры Швеции
Телеведущие Швеции